Davies steht für:

 Davies, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Davies (Marskrater), ein Einschlagkrater auf dem Mars
 Davies Bay, Bucht an der Oatesküste des Viktorialands, Antarktika
 Davies Dome, Eisdom auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Davies Escarpment, Geländestufe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Davies-Gleichung, eine Gleichung nach Cecil Whitfield Davies
 Davies Heights, Hochebene auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Davies-Kliffs, Antarktika
 Davies Top, Berg im Palmerland, Antarktika
 Kap Davies, Kap der Thurston-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Davis